Alfonso Ferrabosco l'ancien (1543-1588), compositeur italien ;
 Alfonso Ferrabosco II (1575-1628), compositeur anglais, fils du précédent ;
 Domenico Ferrabosco (1513-1574), compositeur italien, père d'Alfonso ;
 Girolamo Forabosco (ou Ferrabosco) (1605-1679), peintre italien.